Флаг Наго́ленского сельского поселения является официальным символом Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 августа 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5670.

Описание 
«Флаг Наголенского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Наголенского сельского поселения в зелёном, синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание (блазон) герба гласит: «В зелёном поле вздыбленный серебряный конь, сопровождаемый тремя золотыми веерообразными пучками пшеницы из пяти колосьев каждый, два вверху, один внизу. В лазоревой главе золотой котёл, положенный на скрещённые серебряные сабли с золотыми рукоятями».

Обоснование символики 

Флаг Наголенского сельского поселения Волгоградской области составлен на основании герба по правилам вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания